Początkowo przedsięwzięcie Samsunga, które miało za zadanie rozwijanie i produkcję ekranów kineskopowych i plazmowych. W 1999 powstała uniezależniona od Samsunga firma Samtron.

Przedsiębiorstwa elektroniczne